Die Bantleon AG ist ein spezialisierter Asset-Manager mit Sitz in Zürich in der Schweiz und eigener Kapitalverwaltungsgesellschaft in Deutschland.

Unternehmensprofil 
Die Bantleon AG  ist ein Spezialist für konjunkturbasiertes Asset Management mit Fokus auf Kapitalerhalt. Das Eigenkapital betrug zum 31. Dezember 2021 180,8 Mio. EUR. Mit 48 Mitarbeitern werden Publikums- und Spezialfonds für institutionelle und private Anleger sowie individuelle Portfolios (Spezialfonds und Advisory-Mandate) für institutionelle Anleger gemanagt. Bantleon verwaltet insgesamt über 5 Milliarden Euro (5,1 Milliarden Schweizer Franken), größtenteils von institutionellen Anlegern in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Spanien. Dazu zählen Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen, Altersversorgungswerke, Pensionskassen, DAX-Unternehmen, Dachfondsmanager und Vermögensverwalter. Eigentümer mit mehr als 90 Prozent des Aktienkapitals ist Jörg Bantleon. Die Bantleon Invest GmbH ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft für die »BANTLEON Fonds« und betreut institutionelle Investoren und Vertriebspartner.

Geschichte 
Bantleon wurde im Dezember 1991 in Hannover von Jörg Bantleon als Spezialist für sicherheitsorientierte Anleihenportfolios mit Fokus auf institutionelle Kapitalanlagen gegründet. Zu ihrer Philosophie gehört, dass sie die erstellten Analysen und entwickelten Managementmethoden für sich selber anwendet und Seed-Money-Geber für neue Fonds ist. Die Volkswirte von Bantleon gehören zu den weltweit besten Prognostikern, basierend auf den Ergebnissen der »Refinitiv Starmine Awards« für die USA sowie für Frankreich und Deutschland. Auch der Datenanbieter Bloomberg bestätigt den Bantleon-Analysten seit mehreren Jahren eine hohe Prognosegüte. Die angebotenen Anlagestrategien beziehen sich auf die Segmente Anleihen, Aktien, Multi-Asset und alternative Anlagen.

Weblinks 
 Website der Bantleon AG
 FINMA bewilligte Banken  (PDF-Datei; 376 kB)

Einzelnachweise 

Kreditinstitut (Schweiz)
Unternehmen (Zürich)